The Flying Machine – gruppo musicale britannico
 The Flying Machine – singolo di Cliff Richard del 1971
 La macchina volante (The Flying Machine) – racconto breve di Ray Bradbury del 1953
 The Flying Machine – film del 2011 diretto da Martin Clapp e Geoff Lindsey
 Flying Machines – azienda aerospaziale ceca